Карибский клубный чемпионат 2009 — 11-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 18 марта по 17 мая 2009 года. Трофей в третий раз завоевал клуб «Дабл-Ю Коннекшн» из Тринидада и Тобаго.

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Карибский клубный чемпионат